Билба (Belubaa, Bilba, Bilbaa, Eastern Rote, Rote, Rote Timur, Roti, Rotinese) — центрально-восточный малайско-полинезийский язык, на котором говорит народ билба, проживающий в общинах на острове Семау и на континентальной части острова Тимор около города Купанг и также на конце острова Роти к западу от ареала языка рикоу восточной части Малых Зондских островов в Индонезии.

Также у языка есть диалекты билба, диу и леленук.

Примечания

Литература 
 Comparative vocabularies of various MN and AN languages. Arthur Capell. 1999. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
 Brief notes on Sumba, Roti and Bima verbs. Arthur Capell. 1999. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
 Tiga buah tjeritera dari Roti Lelenuk by D. Manafe. D. Manafe. 1999. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
 Luke II text in Roti. Arthur Capell. 1999. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
 65 phrases and sentences in Roti. Arthur Capell. 1999. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
 Fabelen In 'T Rottineesch. By J. Fanggidaej. J. Fanggidaej. 1894. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
 Rottineesch Verhalen by J. Fanggidaej. J. Fanggidaej. 1904. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
 Notes on Roti pronouns. Arthur Capell. 1999. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
 Roti vocabulary. Arthur Capell (compiler); Arthur Capell (researcher). n.d. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
 Final Conssonants in Roti and Timor. Arthur Capell (compiler); Arthur Capell (researcher); Peter Newton (depositor). n.d. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).

Ссылки 
 Билба на Ethnologue
 Joshua Project

Языки Индонезии
Австронезийские языки